Pernía ist der Familienname folgender Personen:

 Daimí Pernía (* 1976), kubanische Leichtathletin
 Luis Ocaña Pernía (1945–1994), spanischer Radrennfahrer
 Mariano Pernía (* 1977), argentinisch-spanischer Fußballspieler
 Vicente Pernía (* 1949), argentinischer Fußballspieler